Il singolare del torneo di tennis Penza Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Farruch Dustov che ha battuto in finale Ti Chen 5-7, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Uros Vico (secondo turno)
 Denis Istomin (semifinali)
 Tobias Summerer (quarti di finale)
 Bjorn Rehnquist (secondo turno)

 Viktor Bruthans (secondo turno)
 Laurent Recouderc (quarti di finale)
 Ti Chen (finale)
 Gouichi Motomura (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Penza Cup 2006